Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 spelades på isstadion i Cortina d'Ampezzo, Italien den 26 januari–4 februari 1956.

Sovjetunionen blev för första gången någonsin olympiska mästare före USA och Kanada, och samtidigt världsmästare för andra gången efter 1954 och Europamästare, eftersom världsmästerskapet och Europamästerskapet då var gemensamma turneringar, och spelades för 23:e respektive 34:e gången.

Kvalifikation
Ett tyskt lag var kvalificerat till att delta i turneringen, så de två tyska landslagen spelade en kvalificeringslandskamp om den olympiska platsen. Matchen spelades den 16 november 1955 i Östberlin och Västtyskland avgick med segern med 7-3.

Medaljfördelning

Gruppspel 
De två bästa lagen från varje grupp (färgade) gick till slutspelet om platserna 1-6. De två sämre lagen från varje grupp gick till slutspelet om platserna 7-10.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Matcher om platserna 1-6 
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.

Matcher om platserna 7-10

Poängligan

Slutställning 

Eftersom turneringen gällde såväl OS som VM och EM blev alltså Sovjetunionen även världsmästare och europamästare. Sverige blev tvåa i europamästerskapet och Tjeckoslovakien trea.

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Yngve Casslind, Lars Svensson
Backar: Lasse Björn, Vilgot Larsson, Åke Lassas, Ove Malmberg, Bertz Zetterberg 
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Sigurd Bröms, Stig "Stickan" Carlsson, Lars-Eric Lundvall, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Holger Nurmela, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg

Referenser

Noter 

Olympiska vinterspelen 1956
1956
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1956
1956